Ла Монтања има више значења:

 Ла Монтања, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Монтања, УМА (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Монтања (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Монтања, Ла Глорија (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Монтања (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Монтања (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Монтања (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Монтања (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Монтања (Сан Лукас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Монтања (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Монтања (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Монтања (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Монтања (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Монтања (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Монтања (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Монтања (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Монтања (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Монтања (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Монтања (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Монтања (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Монтања (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Монтања (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику